Lillehammer Triple 2018 – druga edycja pucharu Lillehammer Triple, który odbył się w dniach 30 listopada–2 grudnia 2018 na kompleksie skoczni Lysgårdsbakken w Lillehammer.

Podobnie jak w ostatniej edycji pucharu, przeprowadzane konkursy odbyły się na tej samej zasadzie co zwykłe konkursy w Pucharze Świata. W przeciwieństwie do zeszłej edycji do ostatniego konkursu na skoczni dużej zostały przeprowadzone kwalifikacje.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego wygrała Japonka Sara Takanashi oddając najdalszy skok w zawodach na odległość 96 metrów. Drugie miejsce zajęła reprezentantka Rosji Sofja Tichonowa ze stratą ponad piętnastu punktów do zwyciężczyni. Trzecia była Austriaczka Eva Pinkelnig o pół punktu gorsza od miejsca wyżej. Najlepszą wśród gospodarzy była zwyciężczyni klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z poprzedniego sezonu Maren Lundby sklasyfikowana na pozycji szóstej. Do kwalifikacji przystąpiły także trzy reprezentantki Polski z czego tylko jedna zdołała awansować do konkursu głównego, a była to uplasowana na trzydziestej trzeciej pozycji Anna Twardosz. Słowenka Ema Klinec po skoku na 90 metrów nie zdołała ustać swojego skoku przez co znalazła się na pozycji dwudziestej szóstej. Do startu nie przystąpiła Kazaszka Alina Tuchtajewa. W zawodach zdyskwalifikowano aż osiem zawodniczek (wśród których była Polka Kinga Rajda) czego powodem we wszystkich przypadkach był nieprawidłowy kombinezon. Zawody odbyły się z belki szesnastej oraz z czternastej.

Pierwszy konkurs indywidualny w sezonie jak i w turnieju wygrała Niemka Juliane Seyfarth odnosząc przy tym pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata w jej karierze. Ponad dwanaście punktów gorsza na drugim miejscu sklasyfikowana została Norweżka Maren Lundby, która w drugiej serii konkursowej oddała najdalszy skok zawodów na odległość 99,5 metra. Trzecie miejsce w konkursie zajęła reprezentantka Japonii Sara Takanashi tracąc do miejsca wyżej równe sześć punktów. Z reprezentantek gospodarzy w czołowej dziesiątce zawodów znalazła się również Anna Odine Strøm, która zajęła dziesiątą lokatę. Punktowała również Ingebjørg Saglien Bråten (27. miejsce), dla której były to pierwsze punkty w karierze. Do drugiej serii nie zdołała awansować Anna Twardosz, której skok na odległość 74,5 metra pozwolił zająć jedynie trzydziestą piątą pozycję. Zdyskwalifikowana za nieprzepisowy strój została Finka Julia Kykkänen. Całe zawody przeprowadzono z trzynastej platformy startowej.

Kwalifikacje do drugiego konkursu wygrała zwyciężczyni pierwszego konkursu reprezentantka Niemiec Juliane Seyfarth oddając najdalszy skok w zawodach na odległość 95,5 metra. Drugie miejsce gorsza o ponad pięć punktów znalazła się Rosjanka Lidija Jakowlewa. Na trzecim miejscu uplasowała się straciwszy zaledwie dwie dziesiąte do Rosjanki reprezentantka Norwegii Maren Lundby. W konkursie zdyskwalifikowane zostały dwie zawodniczki za nieprzepisowy kombinezon, a konkretniej obie reprezentantki Polski – Kamilę Karpiel i Kingę Rajdę. Kazaszka Alina Tuchtajewa ponownie nie pojawiła się na starcie. Kwalifikacje w całości odbyły się z piętnastej belki.

Drugi konkurs indywidualny wygrała reprezentantka Rosji Lidija Jakowlewa, dla której było to zarazem pierwsze podium jak i pierwsze zwycięstwo w karierze. Drugie miejsce ponownie zajęła Maren Lundby przegrywając ze zwyciężczynią o niespełna pięć punktów. W pierwszej serii oddała najdalszy skok zawodów, który wyniósł 101,5 metra. Trzecie miejsce na podium zajęła Słowenka Ema Klinec straciwszy do zwycięzcy równo osiem punktów. Drugą z Norweżek w czołowej dziesiątce była Silje Opseth, która wywalczyła dziewiątą lokatę. Jednocześnie jest to jej najlepszy rezultat w startach w Pucharze Świata. Zwyciężczyni pierwszego konkursu Juliane Seyfarth zajęła piątą lokatę. W pierwszej serii konkursowej za kombinezon, który nie jest zgodny z regulaminem zdyskwalifikowana została Japonka Sara Takanashi. Zawody przeprowadzono z szesnastej, piętnastej, oraz z czternastej platformy startowej.

Kwalifikacje do finałowego konkursu na skoczni dużej wygrała Słowenka Ema Klinec, która w swojej próbie oddała skok na odległość 134 metrów. Za nią o ponad osiem punktów ex aequo sklasyfikowane zostały Austriaczka Eva Pinkelnig wraz z Niemką Cariną Vogt. Ostatnie czterdzieste miejsce premiowane awansem do konkursu głównego zajęła Kamila Karpiel, której pozwolił na to skok na odległość 103,5 metra. Pozostałe reprezentantki Polski Anna Twardosz i Kinga Rajda zajęły kolejno czterdziestą trzecią i czterdziestą siódmą lokatę. Włoszka Lara Malsiner oraz Czeszka Štěpánka Ptáčková zostały zdyskwalifikowane za nieprzepisowy strój. Cztery zawodniczki – po dwie Kazaszki i Norweżki – nie pojawiły się na starcie. Kwalifikacje odbyły się z dwudziestej oraz z dziewiętnastej belki startowej.

Ostatni trzeci konkurs indywidualny wygrała reprezentantka Niemiec Katharina Althaus z przewagą wynoszącą równo dwanaście punktów nad swoją rodaczką Ramoną Straub, która uplasowała się na miejscu drugim. Podium tego konkursu uzupełniła najstarsza uczestniczka zawodów Austriaczka Daniela Iraschko-Stolz tracąc do miejsca wyżej zaledwie trzy dziesiąte punktu. Zwyciężczyni kwalifikacji do tego konkursu Ema Klinec zajęła szesnaste miejsce. Maren Lundby, która w poprzednich konkursach na skoczni normalnej dwukrotnie zajmowała miejsce drugie tutaj zajęła dopiero odległą dwudziestą drugą lokatę na co złożył się lot w drugiej serii na odległość niespełna 110 metrów. Zawody w całości odbyły się z belki dwudziestej pierwszej, a dwa skoki oddano z belki dwudziestej.

Cały cykl ponownie wygrała Niemka Katharina Althaus, która dwukrotnie zajmowała miejsce czwarte i odniosła jedno zwycięstwo. Drugie miejsce zajęła jej rodaczka Juliane Seyfarth, której udało się zwyciężyć inaugurujący konkurs na skoczni normalnej. Podium cyklu zamknęła również reprezentantka Niemiec Ramona Straub, która plasowała się kolejno na szóstym, dwunastym oraz drugim miejscu.

Skocznie

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas turnieju Lillehammer Triple był Kristian Brenden, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem podobnie jak w innych zawodach był Miran Tepeš. Sędziami technicznymi byli Ivo Gréger, oraz jego asystent Hubert Mathis. Kontrolą sprzętu zajmowały się Agnieszka Baczkowska, oraz Anette Sagen.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego – 29 listopada 2018

Pierwszy konkurs indywidualny – 30 listopada 2018

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego – 1 grudnia 2018

Drugi konkurs indywidualny – 1 grudnia 2018

Kwalifikacje do trzeciego konkursu indywidualnego – 1 grudnia 2018

Trzeci konkurs indywidualny – 2 grudnia 2018

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Lillehammer Triple 2018

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2018/2019
Puchar Świata w skokach narciarskich w Lillehammer
2018 w Norwegii
Lillehammer Triple